Пери́од ( «окружность; обход» от  «вокруг; около; о» +  «дорога, путь») — отрезок времени (или другой величины), определённый меткой начала отсчёта периода и меткой конца отсчёта периода.

Математика 
 Период функции — величина, добавление которой к аргументу не изменяет значение функции.
 Период дроби — повторяющаяся группа цифр периодической дроби.
 Период группы — наименьшее общее кратное порядков элементов группы.
 Период в алгебраической геометрии — вещественное число, которое может быть выражено как объём в вещественной области, заданной системой полиномиальных неравенств с рациональными коэффициентами.

Естественные науки 
 Период колебаний — время между двумя последовательными прохождениями тела через одно и то же положение в одном и том же направлении, величина, обратная частоте.
 Период полураспада — время, за которое число ядер данного изотопа уменьшается в два раза.
 Период в химии — строка периодической таблицы, объединяющая элементы с одинаковым числом электронных оболочек.
 Период в геохронологии — подынтервал геологической эры.

Прочее 
 Период в истории — отрезок времени в рамках одной из систем периодизации истории.
 Период в риторике — раз­вёр­ну­тое син­так­сическое по­строе­ние, отличающееся полнотой раскрытия мысли и законченностью интонации. Как пра­ви­ло, реализуется в форме слож­но­под­чи­нён­ного пред­ло­же­ния.
 Период в музыке — наименьшая законченная композиционная структура, выражающая завершённую музыкальную мысль.
 Период в спортивных играх — одна из нескольких частей матча, поединка.

См. также 
 
 Таймфрейм